Sabine Baeß (née le ) est une patineuse allemande. Avec son partenaire Tassilo Thierbach elle a gagné les championnats du monde en 1982 et les championnats européens en 1982 et 1983.

Carrière

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique est-allemande
Patineuse artistique allemande
Naissance en mars 1961
Naissance à Dresde
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique